Anordning har flere betydninger:
 Genstand med teknisk funktion (anordning her synonym med Teknisk indretning) – f.eks.:
 Mekanisk anordning
 Elektronisk anordning
 Anordning (lov)
 Anordning (Foucault) – et begreb, brugt af den franske tænker Michel Foucault om magtudøvningen